Lejops  — род мух-журчалок из подсемейства Eristalinae. Большая часть всех видов из Америки и Австралии, лишь Lejops vittatus распространён в Европе и Азии. Lejops близкий родственник трём другим родам Helophilus, Quichuana and Mallota. Мухи в длину достигают 7—11 мм. Личинки водные обитатели и развиваются в различных влажные землях.

Синоним:
 Liops Verrall, 1882

Виды 
 Lejops annulipes (Macquart, 1850)
 Lejops barbiellinii (Ceresa, 1934)
 Lejops billinearis (Williston, 1887)
 Lejops borealis (Cole, 1921)
 Lejops chrysostomus (Wiedemann, 1830)
 Lejops cooleyi (Seamans, 1917)
 Lejops curvipes (Wiedemann, 1830)
 Lejops distinctus (Williston, 1887)
 Lejops grisescens Hull, 1943
 Lejops lineatus (Fabricius, 1787)
 Lejops lunulatus (Meigen, 1822)
 Lejops mexicanus (Macquart, 1842)
 Lejops perfidiosus (Hunter, 1897)
 Lejops polygrammus (Loew, 1872)
 Lejops vittatus (Meiden, 1822)
 Lejops willingii (Smith, 1912)

Примечания

Ссылки 
 BugGuide Genus Lejops

Eristalinae
Роды двукрылых